Пуерта дел Сијело има више значења:

 Пуерта дел Сијело (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пуерта дел Сијело (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику